Влади́мир Алекса́ндрович Кузьми́н:
 Кузьмин, Владимир Александрович (1923—1985) — театральный художник.
 Кузьмин, Владимир Александрович (1935—2021) — советский и российский живописец.
 Кузьмин, Владимир Александрович — химик, доктор наук.